Дельфин — разновидность мебельного механизма трансформации дивана (дивана-кровати).

Механизм «Дельфин» основан на выкатывании дополнительной платформы, скрытой под сидением дивана. Из положения «диван» в положение «кровать» трансформирование происходит в результате выдвигания платформы из нижней части и поднятия вверх блока спального места после того, как человек потянет за ремешок. После этого платформа поднимается до уровня сидения, образуя с ним единое целое спальное место.

Плюсы и минусы 
Плюсы механизма «Дельфин»:

 Простота использования.
 Процесс трансформирования занимает несколько секунд.
 Нет необходимости отодвигать диван от стены.
 Спальное место получается абсолютно ровным.

Минус - отсутствие пространства для белья под сидением дивана.

Конструкция 
Конструкция «Дельфин» включает в себя отшлифованный каркас из хвойных сортов дерева, фанеры и ламинированного ДСП и два металлических кронштейна с роликовой рамой, соединенную с выдвижной платформой обеспечивающую возможность трансформации.

Механизм может быть установлен на всех видах дивана.

Литература 
 Диван // Краткая энциклопедия домашнего хозяйства. — М.: Большая Советская Энциклопедия. Под ред. А. Ф. Ахабадзе, А. Л. Грекулова. 1976.
 ГОСТ 20400-80 Продукция мебельного производства. Термины и определения.

Мебельное производство